Arsenijević je priimek v Sloveniji, ki ga je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1. januarja 2010 uporabljalo 14 oseb in je med vsemi priimki po pogostosti uporabe uvrščen na 15.738. mesto.

Znani slovenski nosilci priimka

Znani tuji nosilci priimka 
 Milan Arsenijević (1901—1981), srbski general in zdravnik
 Milorad Arsenijević, jugoslovanski nogometaš
 Mirko Arsenijević-Glibo (1915—1944), črnogorski partizan in narodni heroj
 Lazar-Batalaka Arsenijević (1795—1869), srbski politik in zgodovinar

Zunanje povezave